Weisgerber ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Weisgerber (1878–1915), deutscher Maler und Grafiker
 Albert Weisgerber (Stadtoriginal) (Senkel; 1910–1996), deutscher Schriftenmaler, Musiker und Stadtoriginal von St. Ingbert
 Anja Weisgerber (* 1976), deutsche Politikerin (CSU)
 Antje Weisgerber (1922–2004), deutsche Schauspielerin
 Carl Weisgerber (1891–1968), deutscher Maler
 Dick Weisgerber (1913–1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Eleonore Weisgerber (* 1947), deutsche Schauspielerin
 Gerd Weisgerber (1938–2010), deutscher Montanarchäologe
 James Weisgerber (* 1938), kanadischer Priester, Erzbischof von Winnipeg
 Jean-Pierre Weisgerber (1905–1994), luxemburgischer Fußballspieler
 Johann Heinrich Weisgerber (1798–1868), deutscher Erweckungsprediger, der "Tersteegen des Siegerlandes" genannt.
 Leo Weisgerber (Johann Leo Weisgerber; 1899–1985), deutscher Sprachwissenschaftler
 Leonhard Weisgerber (1903–1989), deutscher Forstbeamter
 Thomas Weisgerber (1929–2018), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Weißgerber (Begriffsklärung)
 Weißgärber